O  Santa Catarina Voleybol Clube foi um  clube de voleibol fundando em 21 de abril de 1998, na cidade de   Chapecó, SC utilizando o nome de Erva Daninha/Chapecó no início de suas atividades.

Após um ano de trajetória, o clube transfere-se para a cidade de São José, também em Santa Catarina,patrocinado pela Intelbras em parceria com a Prefeitura Municipal de São José, gerando  o nascimento do projeto Intelbras/São José. Em 2000 desenvolvia um trabalho de base, participando de competições em todas categorias, tanto no masculino e quanto no feminino, além do trabalho social realizando jogos de apresentação em prol de entidades assistências, como a APAE, Orionopolis, encabeçando as campanhas do agasalho e também do natal solidário e realizando visitas a creches, hospitais infantis, etc.

O clube foi homenageado na Assembleia Legislativa de Santa Catarina com uma Sessão Solene solicitada pelo então Deputado Estadual Djalma Vando Berger.

O clube iniciou em parceria com a Secretaria do Desenvolvimento Social uma atividade voltada à  comunidade carente, levando o voleibol às crianças desta comunidade

Voleibol masculino
A equipe de voleibol masculino do Santa Catarina Voleybol Clube iniciou seus rtabakhos em competições regionais em 1998 e nacionais a partir da temporada 1999-00, competindo sucessivamente até a temporada 2004-05 na Superliga Brasileira- Série A.

Resultados obtidos nas principais competições 

 Superliga Brasileira de Voleibol Masculino - Série A: 13º lugar (1999-2000 e 2000-01), 10º lugar (2001-02) , 8º lugar (2002-03), 7º lugar (2003-04), 11º lugar (2004-05)
 Campeonato Catarinense: 2º lugar (1998 e 1999)
Jasc: 2º lugar (1998 e 1999)
Jabs: 1º lugar (1998)
Copa Sul: 3º lugar (1998)
Copa Maraú: 1º lugar (1998)
Grand Prix: 4º lugar (1999)
 Campeonato Micro Regional: 1º lugar (1999)
 Campeonato Regional: 1º lugar (1999)

Diretoria 
Presidente: Djalma Roberto Cardoso

 
Fundações em Santa Catarina em 1998